Paasio ist der Familienname folgender Personen:

 Pertti Paasio (1939–2020), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags und des Europäischen Parlaments
 Rafael Paasio (1903–1980), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags, Ministerpräsident